Josip Berković (diplomat), hrv. liječnik, političar i novinar (Stari Grad, Split)
Josip Berković (književnik), hrv. književni kritičar i esejist (Slavonski Brod)